Ireneusz Karasiński (ur. 1971) − polski lekkoatleta
 Leon Karasiński (1879–1945) − inżynier mechanik
 Leon Karasiński (1821–1876) − polski budowniczy
Maciej Karasiński (ur. 1977) – polski dyplomata 
 Zygmunt Kazimierz Karasiński (ur. 1892) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca 6 dak i 31 pal oraz dowódca artylerii dywizyjnej 14 DP
 Zygmunt Karasiński (1898–1973) − polski skrzypek, pianista, kompozytor, dyrygent, saksofonista, autor tekstów piosenek